

Etnologia 
 Gurung – popolo di etnia mongolo-tibetana stanziata nel versante occidentale dell'Himalaya

Persone 
 Anil Gurung – calciatore nepalese
 Lachhiman Gurung – militare gurkha nepalese
 Prabal Gurung – stilista nepalese